Morella, municipi de la comarca dels Ports 

 Morella roquera (Parietaria officinalis)
 Morella vera (Solanum nigrum)
 Morella amargant o dolçamara (Solanum dulcamara)

Vegeu també 
 La Morella